est un mot japonais signifiant « liens entre les personnes ».

Chansons 
 Kizuna, chanson d'Aya Matsuura sortie en 2008 ;
 Kizuna, chanson d'Orange Range sortie en 2005 ;
 Kizuna, chanson d'Aya Ueto sortie en 2002 ;
Kizuna, chanson du groupe de power metal et de metal neo-classique japonais Galneryus.

Films 
 Kizuna, film de Kichitarō Negishi, sorti en 1998

Jeu 
 Kizuna Encounter: Super Tag Battle, jeu vidéo de combat développé et édité par SNK en 1996.

Manga 
 Kizuna, manga de Kazuma Kodaka. Il est paru au Japon de 1992 à 2008 et en France chez l'éditeur Tonkam à partir de 2004 (11 tomes en ).

Autres 
 Pont Kizuna, un pont qui permet de franchir le Mékong à Kampong Cham dans la province cambodgienne de Kampong Cham
 Kizuna, satellite de télécommunications expérimental japonais placé sur une orbite géostationnaire le .
 Kizuna AI, une youtubeuse virtuelle japonaise et une intelligence artificielle auto-proclamée, produite par la société Activ8.